Lynge er et stednavn, der kan henvise til flere steder:
 Lynge (Allerød Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lynge Sogn, Allerød Kommune
 Lynge (Knebel Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Knebel Sogn, Syddjurs Kommune
 Lynge (Sorø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Lynge-Eskilstrup (Sorø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Lynge (Tømmerby Sogn) – en bebyggelse i Tømmerby Sogn, Thisted Kommune

Desuden er Lynge noget fra den nordiske mytologi:
 Lynge (mytologi)

eller et personnavn
 Lynge (navn) – et drengenavn
 Gerhardt Lynge – forfatter
 Lynge Jakobsen – sportsdirektør i AaB